IV чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 18 сентября 1994 по 24 апреля 1995 года с участием 12 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 8 команд (по регламенту соревнований, четыре лучших команды страны были освобождены от участия в матчах 1-го этапа.) боролись за четыре путёвки во 2-й этап. На втором этапе 8 команд определили четырёх участников финального квартета, которые на третьем этапе разыграли медали чемпионата.

Высшая лига

1-й этап

2-й этап

1—8 места

9—12 места 

 За неявку на матчи 4-го тура команде «Аллеко» засчитаны поражения без начисления очков.
 Два заключительных тура, которые должны были пройти в Донецке 13—19 марта, были отменены исполкомом ФВУ, т.к. их результаты уже не влияли на распределение мест в итоговой таблице.

3-й этап

1—4 места 

 В связи с тем, что после 3-го тура «Динамо-Дженестра» и «Керкинитида» обеспечили себе 3—4 места и уже не могли повлиять на борьбу за 1—2-е, Федерация волейбола Украины приняла решение разрешить им не участвовать в 4-м туре, засчитав технические поражения без начисления очков в матчах с «Искрой» и «Орбитой», а в очном матче — обоюдное поражение (-:-) также без начисления очков.

5—8 места 

 За неявку на матчи 3-го тура команде «Спорттех-Химволокно» засчитаны поражения без начисления очков.

Призёры 
 «Искра» (Луганск)

 «Орбита-ЗАЭС» (Запорожье)

 «Динамо-Дженестра» (Одесса)

Первая лига

1-6 места

7-12 места

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1994 год в волейболе
1995 год в волейболе